Zoran Savić ist der Name folgender Personen:

* Zoran Savić (Fußballspieler) (* 1959), jugoslawischer Fußballspieler
 Zoran Savić (Basketballspieler) (* 1966), jugoslawischer Basketballspieler